Proiecția (în  - aruncare înainte) se numește reprezentarea unui corp geometric tridimensional pe un plan, numit plan de proiecție. Termenul de proiecție mai poate fi înțeles și ca metodă de construire a unui asemenea corp.

Metoda de proiecție a imaginilor obiectelor este bazată pe perceperea lor vizuală. Dacă toate punctele obiectului sunt unite prin drepte (raze de proiecție), cu un punct dat O, care reprezintă punctul de observație (în care se află receptorul vizual al observatorului), atunci intersecția acestor raze cu un oarecare plan formează o proiecție. Unind toate punctele cu linii drepte în aceeași ordine în care acestea sunt unite în obiect, obținem pe plan o imagine proiectată a obiectului sau o proiecție centrală.

Dacă centrul proiecției este depărtat la infinit de planul de proiecție, atunci se obține o proiecție paralelă, și dacă în acest caz liniile cad perpendicular pe plan, proiecția se numește ortogonală.

Proiecțiile se utilizează deseori în inginerie, arhitectură, pictură și cartografie.

De studierea proiecțiilor și metodelor de proiectare se ocupă o știință numită geometrie descriptivă.

Geometrie euclidiană